Paleocastro, (in greco Παλαιοκαστρο) traducibile in Vecchio castello,  può riferirsi a diversi siti sparsi principalmente sulle isole greche ma anche in altri paesi del Mediterraneo.

Geografia
 Paleocastro, villaggio sull'isola di Creta.
 Paleocastro, castello sull'isola di Lero.
 Paleocastro, isolotto vicino all'isola di Coo.
 Paleocastro, sito archeologico sull'isola di Nisiro.
 Paleocastro, sito nei pressi del villaggio di Cattavia sull'isola di Rodi.
 Paleocastro, località del comune di Cepo in Albania.